Ви́ктор Марке́лов:
 Маркелов, Виктор Александрович (род. 1967) — российский преступник.
 Маркелов, Виктор Васильевич (род. 1951) — военный лётчик, полковник, Герой России.
 Маркелов, Виктор Фёдорович (род. 1944) — советский борец вольного стиля.